Cannondale Pro Cycling Team (Italiaanse wielerploeg), Italiaanse wielerploeg die in 2013 en 2014 deze naam droeg (voorheen onder meer Liquigas).
 Cannondale Pro Cycling Team (Amerikaanse wielerploeg), Amerikaanse wielerploeg die vanaf 2016 deze naam draagt (voorheen onder meer Garmin-Sharp).